Inés de Saboya (1445-París, 15 de marzo de 1508), princesa de Saboya, condesa de Longueville.

Vida 
Era el duodécimo hijo del Duque Luis I de Saboya y Ana de Chipre o Ana de Lusignan. Era hermana de Carlota de Saboya, esposa de Luis XI de Francia.

Matrimonio e hijos 
Se casó el 2 de julio de 1466 con Francisco I de Orléans-Longueville (1447-1491), quien fuera hijo de Juan de Dunois y de María de Harcourt. Ellos juntos tuvieron:

Francisco II (1470-1512), conde de Dunois y Longueville, etc., primer duque de Longueville, sin descendencia.
Luis I (1480-1516), conde de Montgommery, príncipe de Châlet-Aillon y vizconde de Abberville, luego duque de Longueville, etc., en honor a su hermano, que continúa la descendencia.
Juan de Orléans-Longueville, arzobispo de Toulouse y cardenal.

Su marido murió en 1491. Ella muere el 15 de marzo de 1508, en París. Su tumba, ubicada en la abadía real de Sainte-Geneviève-du-Mont, se colocó cerca de los escalones del santuario con este epitafio:

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Casa de Saboya